Dole je predstavljen spisak epizoda serije Beverli Hils, 90210: Sledeća generacija koja se emituje na televiziji -{CW}- u SAD i Global u Kanadi. Serija je počela da se prikazuje 2. septembra 2008.

Kratak pregled

Prva sezona: 2008—2009

Druga sezona: 2009—2010

Treća sezona: 2010—2011 
TV CW je zvanično zatražila snimanje treće sezone 16. februara 2010.

Америчке серије
Беверли Хилс, 90210: Следећа генерација